Velika Peratovica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Grubišnog Polja, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 37 stanovnika te 373 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 26 stanovnika.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Grubišnog Polja